Mojsejev je priimek več oseb:
 Aleksandr Aleksejevič Mojsejev (1962-), ruski admiral, poveljnik Črnomorske in Severne flote
 Igor Mojsejev (1906--2007), ruski baletni plesalec, koreograf in gledališki umetnik
 Jurij Ivanovič Mojsejev (1940--2005), ruski (sovjetski) hokejist
 Kiril Porfirevič Mojsejev, sovjetski general
 Mihail Aleksejevič Mojsejev (*1939), sovjetski general, načelnik generalštaba sovjetske vojske (1988-91)

Ruski priimki